Limbeck ist eine geographische Bezeichnung für:

 einen Fluss in der Stadt Essen, der durch das Gebiet des heutigen Limbecker Platzes floss, nachdem dieser auch benannt ist
 eine Wüstung im Stadtgebiet Braunschweigs, nach der der Lämmchenteich benannt ist

Limbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Limbeck (1909–1978), deutscher Politiker (SPD), MdL Baden-Württemberg
 Karl Limbeck (1894–1966), deutscher Landrat
 Martin Limbeck (* 1966), deutscher Verkaufstrainer
 Meinrad Limbeck (1934–2021), deutscher katholischer Theologe